Le patronyme , Pierloz, Pierlotte, Pierloot, Pirlotte  ou Pirlot est une forme de Pierre.

Sébastian Pirlot (1971-), homme politique belge ;
Jacques Pirlot (1896-?), footballeur belge.